Die 35. Rallye Deutschland war der 10. von 13 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2017, sie wurde vom 16. bis 20. August im Saarland und in Rheinland-Pfalz ausgetragen.

Bericht 
Erstmals startete die Rallye Deutschland in Saarbrücken mit einer Super Special Stage bei der Wilhelm-Heinrich-Brücke. Am Freitag sorgte starker Regen in Verbindung mit meist verschmutzter Fahrbahn für schwierige Bedingungen, was zu vielen Fahrfehlern führte. Ott Tänak (M-Sport Ford) kam weitestgehend problemlos durch die Prüfungen in den Weinbergen an der Mosel. Am Freitagnachmittag übernahm der Este die Führung nach der siebten Wertungsprüfung und gab diese nicht mehr ab.

Für Thierry Neuville lief die Rallye, bei der er 2014 seinen ersten Sieg in der WRC gefeiert hatte, nicht gerade erfolgreich. Am Samstagmorgen war ihm in WP 9 bei einer Abzweigung die linke Hinterradaufhängung des Hyundai i20 WRC gebrochen. Neuville konnte nicht mehr weiterfahren und die Punkteränge waren außer Reichweite. Auch sein Ziel, bei der Powerstage Punkte zu gewinnen, verpasste der Belgier als Sechster knapp.

Im Team von Citroën durfte neben Andreas Mikkelsen mit Rang zwei auch Craig Breen zufrieden sein. Breen überholte in der letzten WP Elfyn Evans (M-Sport-Ford) und kam auf Gesamtrang fünf ins Ziel. Bei der ersten WP am Donnerstagabend in Saarbrücken zerstörte Kris Meeke bei der Berührung einer Betonabgrenzung die rechte Vorderradaufhängung. Nach einer längeren Reparatur konnte er am Samstag wieder starten, ein Motorproblem zwang ihn aber zur endgültigen Aufgabe.

Juho Hänninen wurde bester Toyota-Fahrer mit dem vierten Rang. Teamkollege Jari-Matti Latvala verlor am Freitag wegen Motorproblemen viel Zeit und wurde Siebter.

Die WRC2-Klasse gewann Eric Camilli (Ford). Der dritte Rang reichte Pontus Tidemand (Škoda), um sich vorzeitig den WM-Titel zu sichern, da sein WM-Rivale Teemu Suninen (Ford) nur auf Rang sieben kam.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 62 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Website Rallye-WM: https://www.wrc.com/
 Offizielle Seite Rallye Deutschland: https://www.adac-rallye-deutschland.de/

Einzelnachweise 

Deutschland
2017